Indonesië
 Jerowaru (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Oost-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara
 Jerowaru (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara